James Kirkwood peut désigner
 James Kirkwood Sr. (1875-1963), acteur et réalisateur américain
 James Kirkwood Jr. (1924-1989), dramaturge et auteur américain.